Els ofiacodòntids (Ophiacodontidae) són una família extinta d'eupelicosaures primerencs del Carbonífer i el Permià. Archaeothyris i Clepsydrops estaven entre els primers ofiacodòntids, i van aparèixer al Carbonífer tardà. Els Ophiacodontidae es troben entre els sinàpsids basals, un llinatge que inclou teràpsids i els seus descendents, els mamífers. Aquest grup es va extingir cap el Permià Mitjà, substituït pels anomodonts, teriodonts, i els rèptils diàpsids.

Característiques 
Alguns eren semiaquàtics, uns pocs eren totalment aquàtics i els altres eren totalment terrestres, com Archaeothyris. La seva forma era similar a la dels llangardaixos. Tenien cranis estranys i allargats, addicionalment tenien les articulacions de les espatlles força grans, probablement per suportar els seus enormes cranis. Aquesta família és la més primitiva entre els sinàpsids.

Classificació 
Tradicionalment, Archaeothyris, Ophiacodon, Varanosaurus i Baldwinonus, Clepsydrops, Echinerpeton, Stereophallodon i Stereorhachis s'inclouen dins els Ophiacodontidae.

Referències

Enllaços externs 
 Ophiacodontidae - a Palaeos

 

Sinàpsids del Carbonífer
Sinàpsids del Permià